Progresso (filosofia) — concepção filosófica

Brasil

Municípios 
Progresso (Rio Grande do Sul)
Novo Progresso — no Pará

Bairros 
Progresso (Blumenau)
Progresso (Goiânia)
Progresso (Juiz de Fora)
Progresso (Uberlândia)

Outros usos 
Atlético Progresso Clube — clube de futebol de Mucajaí, Roraima

Desambiguações de topônimos